Rochegude ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Drôme, siehe Rochegude (Drôme)
 im Département Gard, siehe Rochegude (Gard)

Rochegude ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Pascal de Rochegude (1741–1834), französischer Marineoffizier, Parlamentarier und Provenzalist